ॐ () — третий студийный альбом американо-бразильской группы Soulfly. Вышел в июне 2002 года на лейбле Roadrunner Records. Также название альбома иногда записывают римской цифрой III. Альбом был продан тиражом в  копий.

Все песни написаны — Максом Кавалера, кроме «One Nation» (Sacred Reich), «Call to Arms» (Кавалера, Марианино), «Sangue De Bairro» (Chico Science и Nacao Zumbi). Трек '09-11-01' (минута молчания) посвящён памяти жертв теракта в Международном Торговом Центре 11 сентября 2001 года.

Список композиций

Стандартное издание

Позиции в чартах 
Billboard 200 (Северная Америка) — 46 место

Участники записи 
 Макс Кавалера (Max Cavalera) — гитара, аранжировки, ситар, вокал, беримбау, продюсирование, сведение, фотография, арт-дизайн
 Джексон Бандейра (Jackson Bandeira) — гитара
 Майк Долинг (Mike Doling) — гитара
 Рой Майорга (Roy Mayorga) — перкуссия, ударные
 Марселло Рапп (Marcello D. Rapp) — бас

Прочие участники 
 Isabel Adelman — вокал
 Wiley Arnett — гитара
 Gloria Cavalera — координация
 Ritchie Cavalera — вокал, Chant
 Matthew Clark — Chant
 Susan Clark — Chant
 Monte Conner — A&R
 Michael Cook — Chant
 Otto D’Agnolo — клавишные, звук, сведение
 Terry Date — сведение
 Mickey Doling — гитара, перкуссия
 Kevin Estrada — фотограф
 Neville Garrick — арт-дизайн
 Greg Hall — ударные («One Nation»)
 Ted Jensen — мастеринг
 Anthony Kilhoffer — ассистент
 Glen LaFerman — фотограф
 Jose Angel Navarro — Chant
 John Naylor — программирование
 Meia Noite — перкуссия, аранжировка

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 ॐ на discogs.com
 ॐ на Rockovo 

Альбомы альтернативного метала
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы Soulfly